Michel Casseux dit Pisseux, né en 1794 à La Courtille et décédé en 1869, était un maître d'arme et entraineur de savate ou boxe française et de canne de combat.

Biographie 
Il apporta une première codification à cette méthode de combat dans son livre l'Art de la Savate qui fut une entreprise de recensement et de codification des techniques de combats de rue et de luttes paysannes françaises. Il fut à l'origine de l'ouverture de la première salle officielle de savate en 1825 à la Courtille et est le premier à l'enseigner.

On cite comme ayant été de ses élèves : le dessinateur Gavarni, le Duc d’Orléans, Lord Seymour (dit Milord l’Arsouille) fondateur du « Jockey Club » et Théophile Gautier. Celui-ci affirma que La Boxe Française est une science profonde qui exige beaucoup de sang-froid, de calcul, d'agilité, de force. C'est le plus beau développement de la vigueur humaine, une lutte sans autres armes que les armes naturelles où l'on ne peut être pris au dépourvu. Il a aussi formé Charles Lecour qui allait à son tour ouvrir une salle d’entraînement.

Bibliographie 
L'art de la savate.

Notes et références 

Naissance en 1794
Décès en 1869
Entraîneur français de boxes pieds-poings
Boxe française